Walter Jilapa Santander (Juliaca, San Román, Perú; 11 de junio de 1972), es un poeta y político peruano, fue presidente de la Casa del Poeta Peruano. El 2015 público el libro “Fogata Humana”.

Biografía 
Nació el 11 de junio de 1972, en la Ciudad de los Vientos, cursó estudios de Educación en la Especialidad de Lengua y Literatura. Realizó docencia en el colegio de la Gran Unidad Escolar “José Antonio Encinas” y en el Instituto Superior Tecnológico Público “Manuel Núñez Butrón” en la carrera de prótesis dental.

Publicaciones 
Libros Publicados.

 Fogata Humana (2015)
 Toqoro (2022)

Referencias

Enlaces externos 

 Walter Jilapa y sus 30 años de labor literaria
 Walter Jilapa y su amor por Juliaca
 Walter Jilapa: alcalde de San Miguel Eugenio Jupa Zela traicionó a la cultura tras cerrar biblioteca distrital

Juliaqueños
Políticos de Perú
Escritores de Perú
Escritores en español del siglo XX
Poetas de Perú
Puneños